Europese weg 41
 Praga E-41, een Tsjechoslowaaks vliegtuig uit 1931
 Nimzo-Indisch, ECO-code voor een van de varianten van deze schaakopening